Zevenkamp (atletiek), een sportwedstrijd als onderdeel van de atletiek
Zevenkamp (Rotterdam), een woonwijk in Rotterdam